Álvaro Francisco Nájera Gil (Bogotá, 25 de julho de 1983) é um futebolista colombiano que atua como zagueiro. Atualmente está no Olimpia do Paraguai.

Títulos 
 Atlético Nacional
 Copa Libertadores da América: 2016
 Recopa Sul-Americana: 2017

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas do Club Olimpia
Futebolistas do Independiente Santa Fe
Futebolistas do Querétaro Fútbol Club
Futebolistas do Atlético Nacional
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol